Balham – comune francese
 Balham – comune inglese 
 Balham – stazione della metropolitana di Londra
 Stazione di Balham – stazione ferroviaria britannica